Mac Giolla ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Mac Giolla Bhrighde (1957–1984), Mitglied der IRA
 Brian Mac Giolla Phádraig (um 1580–um 1652), irischer Poet
 Cathal Buí Mac Giolla Ghunna (um 1680–1756), irischer Poet
 Tomás Mac Giolla (1924–2010), irischer Politiker